Turm A (A Turm) steht für
A-Turm Sendetürme in der DDR 
Aufklärungsturm A (Bundeswehr)
Bonifazius-Turm A, Hochhaus in Mainz